Abd al-Barr, puede hacer referencia a:

Yusuf Ibn 'Abd al-Barr, cadí, pensador y jurista cordobés de finales del siglo X.
Abu Ibn 'Abd al-Barr, cadí y polígrafo cordobés de la primera mitad del siglo X.
Abu Abd-Allah Ibn 'Abd al-Barr, cadí de Granada y uno de los firmantes, en 1483, de la fatwa contra Boabdil.